Gora Chortar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Chortar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Chortar är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Aghdagh Lerr,  meter över havet,  kilometer nordväst om Gora Chortar. Närmaste större samhälle är Martuni,  kilometer öster om Gora Chortar. 

Trakten runt Gora Chortar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Chortar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre